due pittori:
Francesco Mancini, pittore barocco e rococò (Sant'Angelo in Vado, 1679 – Roma, 1758)
Francesco Mancini, pittore napoletano di paesaggi e di soggetti storici (Napoli, 1830 – Napoli, 1905)
Francesco Mancini, compositore del XVIII secolo.
Francesco Mancini, calciatore italiano.
Francesco Maria Mancini, cardinale italiano del XVII secolo.